

Persone
 Edward Snowden – informatico statunitense.
 Elmer Snowden – banjoista statunitense.
 Frank M. Snowden Jr. – classicista, diplomatico e storico statunitense

Altro 
 Snowden – film del 2016 diretto da Oliver Stone.